Durcissement, modes de conception et de réalisation destinés à rendre des systèmes électroniques résistants aux rayonnements ionisants.
 Durcissement, processus destiné à sécuriser un système informatique.
Ordinateur durci ou ordinateur renforcé, un ordinateur destiné à être utilisé dans des conditions difficiles.
 Durcissement, modification phonétique par renforcement de l'articulation.
 Durcissement, processus psychologique ou social par lequel un acteur sociologique adopte des positions de plus en plus rigides pour faire valoir son point de vue.
Durcissement des finales ou dévoisement final, un type de modification phonétique dans certaines langues.
Durcissement structural, un procédé permettant de durcir un alliage de métaux